Sycorax désigne :
 la mère, sorcière, de Caliban, un des personnages de la pièce de William Shakespeare intitulée La Tempête : Sycorax (Shakespeare) ;
 en astronomie, un satellite d'Uranus : Sycorax (lune) ;
 en zoologie, une mouche de la famille des Psychodidae : Sycorax (mouche) ;
 dans la série Doctor Who, une race extraterrestre : Sycorax.